Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2006/07.

В групповом этапе участвуют 32 клуба: 16 команд, получивших автоматическую квалификацию, и 16 победителей третьего квалификационного раунда.

Клубы разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф. Команды, занявшие третье место, переходят в Кубок УЕФА на стадию 1/16 финала.

География турнира 
В групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2006/07 представлены национальные лиги следующих стран:
 Англия — 4 команды,
 Германия, Португалия, Испания, Италия, Франция — по 3,
 Украина, Греция, Россия — по 2,
 Нидерланды, Румыния, Бельгия, Болгария, Турция, Шотландия, Дания — по 1.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась 24 августа 2006 года в Монако. Перед жеребьёвкой 32 команды были разбиты на 4 корзины в соответствии с их коэффициентами. В результате жеребьёвки были образованы 8 групп по 4 команды — по 1 команде из каждой корзины.

Турнир 

В данной статье указано центральноевропейское время.

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2006/2007